Astronomija:
Messier 39, otvoreni skup u zviježđu Labud

Optika

M39 (nosač), standardni nosač leće za kamere